Chatamla är ett släkte av fjärilar. Chatamla ingår i familjen Epicopeiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Chatamla